Листоед аконитовый () — вид  из подсемейства .

Описание 
Верх тела жуков буровато-жёлтый, длиной 6,0—9 мм. Голова полностью чёрная. На боковом крае переднеспинки имеется выемка. Обитают на разнотравно-злаковых лугах, питаются на осоке и аконите.

Распространение 
Распространён в северной части Палеарктического региона от восточной Франции до Амурской области.

Примечания

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Козявки (род)
Животные, описанные в 1837 году